Niklasberg ist der Name von:

 Mikulov v Krušných horách, Gemeinde im Ústecký kraj in Tschechien, deutsch Niklasberg
 Niklasberg (Gemeinde Raabs), bei Unterpertholz, in Raabs an der Thaya, Niederösterreich